Кашая, кашайа (Kashaya, Southwestern Pomo) — индейский язык, на котором говорит народ кашайа группы помо,  проживающий в округе Сонома штата Калифорния в США. Это один из исчезающих помоанских языков, сохранившийся чуть лучше других. Название Kashaya переводится как «квалификационный» и «экспертный игрок».

В языке кашайа сохранилось около 40 слов, заимствованных из русского.

Тексты на языке кашайа были опубликованы в 1964 г. Робертом Л. Освальтом.

Фонология 
Алфавит кашая: a, a:, b, č, čʼ, čh, d, e, e:, h, i, i:, j, k, kʼ, kh, l, lʼ, lh, m, mʼ, mh, n, nʼ, nh, o, o:, p, pʼ, ph, q, qʼ, qh, (r), (rʼ), (rh), s, sʼ, š, t, tʼ, th, ṭ, ṭʼ, ṭh, u, u:, w, wʼ, wh, y, yʼ, yh, ʔ.

Согласные /f, r/ используются только в заимствованных словах. В связи с влиянием английского языка, в результате займа из испанского и русского языков в языке кашая появилось произношение /r/, как в американском английском языке. Голосовые смычки /b, d/ были реализованы из звуков /m', n') в первом слоге.

Примечания

Ссылки 
 Кашая  на Ethnologue
 Обзор калифорнийских и других индейских языков 

Языки США
Хоканские языки
Помоанские языки